Dysli ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Claude Dysli (1935–2013), Schweizer Westernreiter und Westerntrainer
 Magda Bayer-Dysli, († 2016), Schweizer Trainerin für Iberisches Reiten
 Kenzie Dysli (* 1991), Schweizer Filmschauspielerin, Pferdetrainerin und Reiterin
 Raphael Dysli (* 198?), Schweizer Westernreiter und Westerntrainer
 Marc Dysli (* 1981), Schweizer Unihockeyspieler